De Engelse naam voor de Romeinse dichter Vergilius
Plaatsen in de Verenigde Staten:
Virgil (Illinois)
Virgil (Kansas)
Virgil (South Dakota)
Personen met de voornaam Virgil:
Virgil Breetveld, Nederlands voetballer
Virgil De Commer, Belgisch politicus
Virgil van Dijk, Nederlands voetballer
Virgil Grissom, astronaut uit de Verenigde Staten
Virgil Riley Runnels Jr., professioneel worstelaar uit de Verenigde Staten
Virgil Riley Runnels III, professioneel worstelaar uit de Verenigde Staten (zoon van de voorgaande)
Virgil Spier, Nederlands hardloper
Virgil Thomson, componist en recensent uit de Verenigde Staten
Virgil Tracy, personage uit de poppen-televisieserie Thunderbirds